Zkratka SDR může znamenat:
 SDR SDRAM – typ počítačové paměti, z anglického Synchronous Dynamic Random Access Memory
 Zvláštní práva čerpání – z anglického Special Drawing Rights
 Softwarově definované rádio